Kösling ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Kösling (1958–2022), deutscher Fußballspieler
 Marcel Kösling (* 1986), deutscher Zauberkünstler und Comedian
 Thomas Kösling, deutscher American-Football-Trainer

Kösling ist der Name folgender Ortschaften:

 Kozłówki, Ortschaft in Oberschlesien, Polen